Barrou bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Barrou, französische Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Barrou (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Berre (Mittelmeer)

Barrou ist der Familienname von:

 Omar Barrou (1934–2015), malisch-französischer Fußballspieler